Звенящие кедры России может означать:
 «Звенящие кедры России» — серия книг Владимира Мегре.
 «Звенящие кедры России» — новое религиозное движение, поддерживающее идеи одноимённой серии книг.